Васи́лий Ива́нович Оболе́нский: Оболенский, Василий Иванович (Косой) (не позднее 1420 — около 1464, или в середине 1470-х) — князь и воевода XV века на службе у Василия Васильевича Тёмного.
 Оболенский, Василий Иванович (1790—1847) — русский филолог, писатель-переводчик.